Navnet Kaduna kan henvise til flere artikler:
 Kaduna (delstat) – en delstat i Nigeria
 Kaduna – en by der er hovedstad i delstaten
 Kaduna (flod) – en flod der er en biflod til Niger i Nigeria.